Джованни Баттиста Драги (; ,  —, ) — итальянский музыкант и композитор эпохи барокко, органист, клавесинист.

Он, возможно, был братом композитора Антонио Драги (1634/1635—1700). С 1660 года жил в Англии. С 1675 работал при английском королевском дворе, в том числе в качестве музыкального мастера короля Карла II. Позже был учителем королев Марии II Английской и Анны, королевы Великобритании.

Безуспешно пытался при содействии Карла II внедрить итальянскую оперу в Англии.

В 1673 Драги был назначен первым органистом католической часовни королевы в Сомерсет-Хаусе. В 1684 принял участие в том, что стало позже известно, как Битва органов, музыкальном состязании нескольких изготовителей этого инструмента для установки в лондонском Темпле, и выиграл конкурс.

В 1698 году, учитывая заслуги Д. Б. Драги, король Вильгельм III Оранский установил для него специальный пенсион (стипендию).

Создал ряд вокально-музыкальный произведений, в том числе — 1687 для хоров с инструментальным сопровождением в итальянском стиле «Песня ко Дню Святой Сесилии», а также камерной музыки для различных инструментов, в том числе шести работ для обучения игры на клавесине.

Большинство его работ были утеряны.

Примечания

Ссылки 
 Enciclopèdia Espasa. Volum núm. 18, 2ª. part pàg. 2152 (ISBN 84-239-4581-2)

Композиторы по алфавиту
Композиторы Италии
Музыкальные педагоги XVII века
Композиторы Англии
Композиторы XVIII века
Композиторы XVII века
Музыкальные педагоги XVIII века
Музыкальные педагоги Италии
Музыкальные педагоги Великобритании
Композиторы эпохи барокко
Органисты XVIII века
Органисты XVII века
Органисты Италии
Органисты Великобритании
Клавесинисты Великобритании
Клавесинисты Италии
Композиторы Италии XVIII века
Композиторы Италии XVII века